Die Gemeinde Zubin Potok (, ) ist eine Gemeinde im Kosovo. Sie liegt im Bezirk Mitrovica. Verwaltungssitz ist die Stadt Zubin Potok.

Geographie 
Die Gemeinde Zubin Potok befindet sich im Norden des Kosovo. Im Norden grenzt die Gemeinde an Serbien, im Süden an die Gemeinde Skënderaj und im Westen an die Gemeinde Zvečan. Insgesamt befinden sich 29 Dörfer in der Gemeinde. Die Fläche beträgt 335 km². Zusammen mit den Gemeinden Leposavić, Mitrovica, Skënderaj, Vushtrria und Zvečan bildet die Gemeinde den Bezirk Mitrovica.

Bevölkerung 
Die Volkszählung im Jahr 2011 wurde in der Gemeinde Zubin Potok nicht durchgeführt. Die Einwohnerzahl von 2009 ist eine Schätzung.

Orte

Siehe auch 
 Internetpräsenz der serbischen Gemeinde Zubin Potok
 Internetpräsenz der kosovarischen Gemeinde Zubin Potok

Weblinks

Einzelnachweise 

Zubin Potok